

Мессен — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель

Мессен — громада в кантоні Золотурн